Тройственное число (в грамматике) — грамматическая категория существительного, глагола и прилагательного, иногда также местоимений-существительных (я, ты, мы, кто, что и т. д.) и местоимений-прилагательных (мой, твой, наш, который и т. д.), употребляется в некоторых языках наряду с единственным, множественным и двойственным числом. Представляет собой особую грамматическую форму, которую принимает данная часть речи, употребляется для обозначения трёх лиц или предметов. Тройственное число в современных языках употребляется редко, оно встречается, в частности, в некоторых австронезийских (толомако, лихир) и австралийских языках, в языке ток-писин.

Пример изменения личных местоимений по числам в языке ток-писин:

См. также 
 Число (лингвистика)
 Двойственное число
 Паукальное число

Число (лингвистика)